Se poate referi la:

Păcală, erou al snoavelor populare românești
Filmul Păcală din 1974
Desenele animate cu Păcală de Aurel Petrescu
Satul Păcala, Olt

Vezi și
Păcală se întoarce, film din 2006
Păcală în lună, film de animație din 1920